El término Pradesh se refiere a una provincia o un territorio en varios lenguajes del Sudeste Asiático. Proviene del sánscrito प्रदेश (pradeśa), que significa "subregión" o "subpaís". La misma palabra fue derivada en:

 Tailandés como ประเทศ (prathet),
 Lao como ປະເທດ (pathet) y
 Jemer como ប្រទេស (prâtés)

que significa "nación" o "país".

Estados de la India 
Hay cinco Estados indios cuyo nombre oficial lleva la palabra pradesh:

 Andhra Pradesh, Tierra de los Andras.
 Arunachal Pradesh, Aruna/Arunachal = Tierra del sol naciente o Tierra de las montañas iluminadas por el amanecer.
 Himachal Pradesh, Hima/Himachal = Tierra de la nieve.
 Madhya Pradesh, Provincia Central, reemplazando a las antiguas Provincias Centrales y Berar, que luego pasó a llamarse Madhya Bharat.
 Uttar Pradesh, Provincia del Norte, aunque no es la provincia más al norte; anteriormente eran las Provincias Unidas de Agra y Oudh, que luego pasaron a llamarse Provincias Unidas.

También se encuentra en los nombres de tres estados propuestos:

 Harit Pradesh, Provincia Verde, parte de una división propuesta de Uttar Pradesh.
 Maru Pradesh, Provincia del Desierto, parte de una división propuesta de Rayastán.
 Vindhya Pradesh, Tierra de Vindhya, antiguo estado fusionado con Madhya Pradesh en 1956.

Provincias de Nepal 

 Bagmati Pradesh
 Gandaki Pradesh
 Karnali Pradesh
 Koshi Pradesh (nombre propuesto)
 Lumbini Pradesh
 Madhesh Pradesh
 Sudurpashchim Pradesh

Tipos de subdivisiones de país